Les épreuves de muay-thaï des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 28 juillet au  à Wrocław. C'est la première apparition de ce sport au programme des Jeux mondiaux.

Résultats détaillées

Femmes

Femmes -51 kg

Femmes -54 kg

Femmes -60 kg

Hommes

Hommes -54 kg

Hommes -57 kg

Hommes -63,5 kg

Hommes -67 kg

Hommes -71 kg

Hommes -75 kg

Hommes -81 kg

Hommes -91 kg

Podiums

Femmes

Hommes

Tableau des médailles

Références

Lien externe
  Livret des résultats sur le site des Jeux Mondiaux 2017 

Jeux mondiaux de 2017
Muay-thaï aux Jeux mondiaux